Онжанов, Нурлан Баймолданович (; 25 ноября 1960 года, Талды-Курганская область, КазССР, СССР) — казахстанский государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия. Кандидат филологических наук. Владеет немецким, шведским, английским языками.

Биография 
В 1983 году окончил Берлинский университет им. Гумбольдта.

С 1983 по 1984 год — на преподавательской работе в АПИИЯ.

В 1992 году окончил аспирантуру Московского государственного института иностранных языков им. М.Тореза.

В 1992-1994 годах работал в Министерстве информации и печати Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 год — сотрудник Международного отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

С 1996 года в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан:
 первый секретарь Управления Европы МИД;
 советник Посольства РК в Австрии;
 советник Посольства РК в Швейцарии;
 директор Департамента экономической политики;
 советник Посольства РК в ФРГ;
 генеральный консул РК во Франкфурте-на-Майне.

С февраля 2003 года — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан — Председатель Комитета по делам СНГ и регионального сотрудничества.

6 апреля 2007 года Распоряжением Президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

С апреля 2007 по январь 2008 — Помощник Президента Республики Казахстан.

14 января 2008 года Указом Главы государства назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия.

3 июня 2008 года Указом Главы государства назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.

4 июля 2014 года назначен помощником Президента Республики Казахстан.

21 марта 2019 года назначен начальником Канцелярии Президента Республики Казахстан.

13 июня 2022 года назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия

Личная жизнь 
Женат, имеет двух детей.

Награды 
 Орден «Барыс» 3 степени (2017)
 Орден Курмет (2007)
 Орден Дружбы (25 января 2018 года, Россия) — за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей
 Благодарность Президента Республики Казахстан (2004)
 Медаль «Халықаралық әскери дастасықты дамытқаны үшін»
 Юбилейная медаль «Казахстан Республикасыны тауелсіздігіне 10 жыл»
 Юбилейная медаль «Казахстан Конституциясына 10 жыл»
 Юбилейная медаль «Казахстан Республикасыны Парламентіне 10 жыл».

Примечания 

Государственные деятели Казахстана
Послы Казахстана в Германии
Послы Казахстана в Дании
Выпускники Берлинского университета